Ruta 205 o Carretera 205 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 205, en la provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 205, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta CH-205.

Carreteras por número